Thiago Pereira (futebolista) - desportista brasileiro
 Thiago Pereira (nadador) - desportista brasileiro
 Tiago Pereira - realizador português

Desambiguação